PQ se poate referi la:

Coduri militare ale United States Army 

 Grup de coduri pentru convoiuri arctice din timpul celui de-al doilea război mondial;

Matematică și știință 

 PQ - Plastoquinone, o moleculă utilizată în transportarea electronilor în procesul de fotosinteză;
 PQ - Precision Questioning, teorie a comunicării;
 PQ - un sistem formal foarte simplu;
 Philological Quarterly - o revistă trimestrială de filologie.

Muzică 

 Power Quest, formație britanică de power metal;
 Promenadorquestern, orchestra oficială a studenților de la Royal Institute of Technology.

Provincia Quebec, Canada 

 Provincia Quebec, cea mai mare provincie a Canadei;
 Parti Québécois, partid politic provincial din Quebec, provincia , Canada;
 PQ fostă abreviere poștală a aceleiași Provincii Quebec, care a fost înlocuită în 1992 cu abrevierea QC.

Transporturi 

 PQ, Pilot Qualified, un pilot/aviator calificat;
 PQ, o desemnare IATA pentru Panafrican Airways

Acronime de două litere